Fernão Carlos Botelho Bracher (São Paulo,  — São Paulo, ) foi um banqueiro brasileiro. Presidente do banco BBA e vice-presidente do conselho de administração do Banco Itaú, foi o décimo presidente do Banco Central do Brasil, durante o governo Sarney. É pai do também banqueiro Candido Botelho Bracher.

Biografia 
Bracher é filho de Eduardo Bracher e Zilah Botelho, e bisneto de Antônio Carlos de Arruda Botelho. Formou-se em direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

Ele obteve seu primeiro cargo de direção Banco da Bahia, logo após a sua saída do escritório Pinheiro Neto Advogados. Após a empreitada no banco baiano, ele foi promovido ao cargo de vice-presidente do Grupo Atlântica-Boavista de Seguros.

Depois, trabalhou como vice-presidente do Bradesco e, em seguida, tornou-se diretor do Banco Central do Brasil. Em 1985, ocupou a presidência do mesmo.

Ao sair do Banco Central, abriu conjuntamente com Antônio Beltran Martinez o Banco BBA Creditanstalt. Após algum tempo, o controle do banco, antes na mão de um grupo austríaco, foi passado para o banco Itaú. Porém, mesmo com a fusão, Fernão Bracher continuou como presidente da instituição.

Em 2005, Fernão Bracher dissociou-se definitivamente da presidência do Itaú-BBA, passada para as mãos de seu filho Candido Botelho Bracher, então vice-presidente do Banco, atualmente presidente do Itaú Unibanco.

Fernão Bracher faleceu aos 83 anos de idade, ao meio-dia de 11 de fevereiro de 2019, fruto de complicações de saúde ocorridas após uma queda sofrida em sua fazenda, no interior do estado de São Paulo. Uma semana após ter dado entrada no Hospital Albert Einstein, um infarto matou o banqueiro.

Ligações externas 
 Reportagem sobre a saída de Fernão do comando do Banco BBA
 Página de Fernão Bracher no site do Banco Central do Brasil
 
 
 

Naturais da cidade de São Paulo
Presidentes do Banco Central do Brasil
Banqueiros de São Paulo
Membros do Conselho Monetário Nacional
Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Família Arruda Botelho